UPT sau upt sau orice combinație de majuscule și minuscule ale literelor U, P și T se poate/pot referi la

Acronime

Chimie, fizică nucleară 

 UPt - Unul din elementele trans-uraniene din sistemul periodic extins

În Timișoara, România 

 UPT - Universitatea Politehnica Timișoara

În arealul de vorbire al limbii engleze 

 Units Per Transaction
 Universal Personal Telecommunications

Noua Zeelandă 

 Unlimited Paenga Tawhiti, școală secundaă din Christchurch City, Noua Zeelandă

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 Upton-upon-Severn, oraș din comitatul Worcestershire
 Upton railway station, stația de cale ferată Upton

Statele Unite ale Americii 

 UPT - acronim pentru programul preliminar de pregătire al piloților militari americani ai United States Air Force
 UPT - University of Pittsburgh at Titusville
 UPT - United Paramount Theaters
 UPT - Uptown New Orleans

Alte utilizări 

Acronime de trei litere